Kanada:
 Cowley – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Alberta
Anglia:
 Cowley – w hrabstwie Cheshire 
 Cowley – w hrabstwie Derbyshire 
 Cowley – w hrabstwie Devon 
 Cowley – w hrabstwie Durham 
 Cowley – w hrabstwie Gloucestershire 
 Cowley – w obrębie Londynu 
 Cowley – w hrabstwie Oxfordshire 
 Cowley – w hrabstwie Staffordshire 
Szkocja:
 Cowley – w hrabstwie Aberdeenshire 
USA:
 Cowley – miejscowość w USA, w stanie Wyoming, w hrabstwie Big Horn
 hrabstwo Cowley (ang. Cowley County) – hrabstwo w USA w stanie Kansas